Андрій Лещинський () — з шляхетського роду Лещинських гербу Венява.
 Андрій Лещинський (1559—1606) — брест-куявський воєвода
 Андрій Лещинський (?-1651) — дерптський воєвода
 Андрій Лещинський (1608—1658) — архієпископ
 Андрій Лещинський (?-1683) — гнезненський канонік
 Андрій Лещинський (1649—1693) — дубенський староста
 Андрій Лещинський (?-1683)

Сторінки зі списками однофамільців-тезок